Shahani ist der Familienname folgender Personen:
 Aarti Shahani, US-amerikanische Journalistin und Autorin
 Indu Shahani (* 1955), indische Unternehmerin und Politikerin
 Kumar Shahani (* 1940), indischer Filmregisseur
 Leticia Ramos Shahani (1929–2017), philippinische Hochschullehrerin und Politikerin